Ла Вигита има више значења:

 Ла Вигита, Куарта Манзана де Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вигита (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику